Mbugu bezeichnet
 eine Ethnie in Tansania, siehe Mbugu (Volk)
 eine Sprache in Tansania, siehe Mbugu (Sprache).